Лечебница может означать:
 Лечебница (фильм)
 Лечебница Аркхем
 Лечебница (Лунный рыцарь)